Евгений Галкин:
 Галкин, Евгений Владимирович (род. 1975) — российский хоккеист.
 Галкин, Евгений Николаевич — председатель горисполкома Перми (1961—1965).